Glaphyra (Herodiaanse dynastie), persoon uit de Herodiaanse dynastie
Glaphyra (heilige)
Glaphyra (geslacht), geslacht van boktorren